

Astronomia
 64 Angelina – asteroide della fascia principale

Geografia
 Angelina – comune dello stato di Santa Catarina (Brasile)

Musica
 Angelina – cantante francese
 Angelina – album di Hall & Oates del 1999
 Angelina – traccia dell'album Melanchólia dei Matia Bazar del 1985
 Angelina – traccia dell'album The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare & Unreleased) 1961-1991 di Bob Dylan del 1991
 Angelina – traccia dell'album Marbles dei Marillion del 2004
 Angelina – traccia dell'album Amo - Capitolo I di Renato Zero del 2013

Onomastica
 Angelina – diminutivo del nome proprio di persona italiano femminile Angela
 Angelina – cognome italiano

Altro 
 Angelina – rinomata caffetteria parigina